São Joaquim — santo da igreja católica
 Joaquim (filme) — de Marcelo Gomes
 Joaquim (revista) — literária editada em Curitiba
 Joaquim (rei de Judá)
 Joaquim (filho de Joaquim de Judá)
 Joaquim da Dinamarca
 Joaquim da Prússia (1890-1920)
 Joaquim — nome usado por Vitorio Nochi da dupla Joaquim & Manuel

Desambiguações de antropônimos